Алексей Кислинский (род. 10 июня 1984) — украинский и чешский шахматист, гроссмейстер (2008).

Ученик А. И. Косикова.

Двукратный победитель командных чемпионатов Украины (2010 и 2011 гг.). Серебряный призёр командного чемпионата Украины 2006 г. (с лучшим результатом на доске).

С 2011 г. постоянно проживает в Чехии.

Серебряный призёр чемпионата Чехии 2012 г. (разделил 1—2 места с Д. Наварой и уступил на тай-брейке). Бронзовый призёр чемпионата Чехии по блицу 2011 г.

В составе команды «Vystaviste Lysa nad Labem» победитель командного чемпионата Чехии 2018 / 2019 гг.

Победитель международного турнира в Орлове (2014 г.).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Украины
Шахматисты Чехии